Зоран Драгич (, родился 22 июня 1989 года в Любляне, СР Словения, СФРЮ) — словенский профессиональный баскетболист, играющий на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда.

Карьера

Клубная 
Начал профессиональную карьеру в 2006 году в словенском клубе «Слован», где играл на позиции атакующего защитника. В октябре 2010 года перешёл в другой словенский клуб «Крка». В составе нового клуба стал обладателем Кубка вызова ФИБА. Выставлял кандидатуру на драфт 2011 года, однако не был выбран. В 2012 году сыграл четыре матча в Летней лиге НБА в составе команды Хьюстон Рокетс, где ранее выступал его брат Горан. В этом же году подписал двухлетний контракт с клубом чемпионата Испании «Малага».

Международная 
Зоран Драгич выступает за национальную сборную Словении по баскетболу, вместе с ней принял участие в Евробаскете 2011 года.

Достижения 
  Крка  
 Чемпион Словении (2) : 2011, 2012
 Обладатель Кубка вызова ФИБА : 2011

Личная жизнь 
Старший брат Зорана, Горан, выступает в НБА за команду «Майами Хит».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

 Профиль на Евробаскете 2011

Баскетболисты Словении
Игроки БК «Илирия»
Игроки БК «Слован»
Игроки БК «Крка»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Су-Фолс Скайфорс»
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК «Триест»
Игроки БК «Ратиофарм Ульм»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «Цедевита-Олимпия»
Игроки сборной Словении по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Словении по баскетболу